Foxhole steht für:

 Foxhole (Band), US-amerikanische Band
 Foxhole (Computerspiel), Computerspiel
 Foxhole (Film), Antikriegsfilm von Jack Fessenden (2021)
 Foxhole Pond, See südwestlich von Crawley in West Sussex, England
 Foxhole (Cornwall), Ort in Cornwall, England
 Foxhole (Schottland), Ort in Schottland

Siehe auch:
 Fuchsloch